Ирку́тский райо́н — административно-территориальное образование (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Иркутской области России.

Административный центр — город Иркутск (в состав района не входит).

География 
Иркутский район граничит на юге с Слюдянским районом, на западе с Шелеховским, Ангарским, Усольским районами, на севере с Боханским районом, на северо-востоке с Эхирит-Булагатским и Ольхонским районами области. На юго-востоке район выходит к озеру Байкал, по акватории которого проходит административная граница с Бурятией. С юго-востока на северо-запад территорию района пересекает река Ангара. Общая площадь территории, находящейся в ведении муниципального образования, составляет 1167,2 тыс. га, или 1,5% от территории Иркутской области.

Площадь района — 11,3 тыс. км², в том числе около 2,4 тыс. км² — акватории озера Байкал и Иркутского водохранилища. Растительность в северной части смешанная, в южной — хвойная.

 Климат
Климат района резко континентальный.

История 
В апреле 1941 года часть территории Иркутского района была передана в новый Баяндаевский район. 9 декабря 1959 года к Иркутскому району была присоединена часть территории упразднённого Кировского района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Большая Речка, Листвянка и Маркова (Иркутская область)) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 21 муниципальное образование, в том числе 3 городских поселения и 18 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Иркутском районе 85 населённых пунктов.

Экономика 
Основной профиль развития экономики района — сельскохозяйственный. Наиболее крупные промышленные предприятия — АО «Сосновгео», ООО РСП «Топка», филиал «Топкинский» областного унитарного предприятия «Дорожная служба Иркутской области», инженерно-строительный центр ЗАО «Труд».

Развитие района обусловлено его географическим положением: с одной стороны, это пригородная зона областного центра, с другой — это район побережья Байкала с ограничениями экологического характера.

Ресурсы 
 Среди лесных ресурсов преобладает сосна. Общий запас древесины оценивается в 119,2 млн м³, однако 98 % составляют леса ограниченного пользования, в основном это Прибайкальский национальный парк, водоохранная зона озера Байкал и санитарно-гигиенические городские леса. Эксплуатационный запас древесины составляет лишь 12,3 млн м³.
 Минерально-сырьевая база отличается богатством разведанных месторождений естественных строительных материалов, торфа, кварцитов, стекольных песков, а также ряда проявлений талькитов и цеолита.
 Водные ресурсы составляет река Ангара, которая принимает в себя слева по течению реку Иркут с её притоками Олхой и Каей, справа — Ушаковку и Куду. Объём водозабора составляет 209,2 млн м³. Подавляющая часть водоснабжения приходится на город Иркутск. Объём образующихся сточных вод составляет 173,4 млн м³. Наиболее благоприятными условиями разбавления сточных вод речными обладает находящаяся в свободном состоянии Ангара ниже Иркутской ГЭС и Иркут.
 Площадь охотугодий составляет 852 тыс. га, однако территория района перспективна для ведения только любительской и спортивной охоты.

Социальная сфера 
Учреждения образования:
 40 общеобразовательных школ (23 средних, 1 основная, 8 начальных, 8 начальных школ - детских садов),
 30 дошкольных учреждений,
 1 вечерняя школа,
 3 учреждения дополнительного образования — центр развития творчества детей и юношества, детско-юношеская спортивная школа, станция юных натуралистов.

Учреждения здравоохранения:
 Центральная районная больница на 75 коек,
 Поликлиника мощностью 200 посещений в смену,
 6 участковых больниц — Гороховская (25 коек), Оёкская (35 коек), Хомутовская (25 коек), Листвянская (10 коек), Большереченская (25 коек), Малоголоустненская (25 коек),
 4 врачебных амбулатории,
 52 фельдшерско-акушерских пункта,
 4 круглосуточных поста скорой помощи.

Учреждения культуры:
 43 учреждения клубного типа,
 28 массовых библиотек,
 5 детских музыкальных школ и школ искусств,
 3 музея (с. Оёк, с. Урик и с. Хомутово),
 методический центр.

Учреждения социальной защиты населения:
 2 специализированных учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (д. Кыцигировка — 60 мест, с. Урик — 40 мест),
 социально-реабилитационный центр для одиноких и престарелых граждан в посёлке Листвянка на 20 мест.

Туризм 
Главный памятник природы на территории района — озеро Байкал, на берегу которого расположено несколько здравниц и баз отдыха. По Байкальскому тракту вдоль берега Ангары работает множество санаториев, кемпингов-отелей, архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

Примечания

Ссылки 
 Иркутский район 
 Администрация Иркутского района